Guanyinqiao bezeichnet:

 Guanyinqiao (Jinchuan) (观音桥镇), Großgemeinde im Kreis Jinchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guanyinqiao (Linshui) (观音桥镇), Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guanyinqiao (Jiangbei) (观音桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangbei der chinesischen Stadt Chongqing
 Guanyinqiao (Qixingguan) (观音桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou